Fjorton kan syfta på:

 14 (tal) – ett tal
 Fjorton (TV-kanal) – en TV-kanal från ONE FOUR Television AB som startade sina sändningar i Sverige den 1 december 2016